Særslev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Særslev Sogn (Kalundborg Kommune)
 Særslev Sogn (Nordfyns Kommune)